Владимир Лазаревич Краковский (19 сентября 1930, Бирзула, Молдавская АССР — 12 октября 2017, Владимир, Россия) — советский, затем российский писатель и журналист.

Член Союза писателей СССР (1963), председатель правления Владимирского отделения Союза российских писателей (1993).

Биография 
Родился в Бирзуле (ныне Подольск, Одесская область Украины). Учился в Рижском и Харьковском университетах, в 1956 году окончил факультет журналистики Киевского университета. С 1957 по 1958 год работал в рижской газете «Советская молодежь». Работал в газетах Белгорода (1952), Риги (1957—1958), Владимира (1958—1962). В 1958 году приехал в город Владимир и до 1962 года работал журналистом в газете «Комсомольская искра». С 1972 года руководил молодежной Литературной студией, многие из членов которой стали профессиональными писателями. 

В 1983 году в издательстве «Советский писатель» выходит роман «День творения», который спровоцировал немало шума. Владимира Краковского обвинили в творческом инакомыслии и в антисоветчине, книгу изъяли из библиотек, автору запретили выступать перед читателями. 

С 1993 года являлся председателем правления Владимирского отделения Союза российских писателей.

Рассказы и повести Владимира Краковского публиковались в журналах «Юность», «Звезда», «Октябрь», «Нева».

4 октября 2018 года на видеохостинге youtube был опубликован фильм о писателе — киноповесть «Владимир Краковский. Жизнеописание», автор - Антон Ефимов.

Произведения

Романы 
 День творения (1983)
 Допущенные в люди (2015)

Сборники 
 Метеорит Долгая Лужа (1961)
 Бунт зеленолицых (1965)
 В тихом омуте (1974)
 Два сердца (1980)
 Очень красное яблоко (2006)
 Краткости (2011)

Повести 
 Письма Саши Бунина (1962)
 Возвращение к горизонту (1963)
 Какая у вас улыбка! (1972)
 Лето текущего года (1973)
 Наисчастливейшие времена (1995)
 Татьямба (1996)
 Один над нами рок (1999)
 Курьез стохастики (1999)

Рассказы 
 Снежный автопортрет (1961)
 Бунт зеленолицых (1961)
 Степка-американец (1961)
 Метеорит Долгая Лужа (1961)
 Рюмочка (1961)
 Гиря (1961)
 Жучка (1965)
 В зной Жучка (1965)
 Бабушка Луша (1965)
 В. Милосская (1965)
 Два сердца (1965)
 Степкин овраг (1965)
 Последний новосел (1965)
 В зной (1974)
 В тихом омуте (1974)
 Право выбора (1980)
 Четыре очень быстрых выстрела (1991)

Краковский в культуре

Экранизации 
 Кто придумал колесо? (СССР, 1966) — по повести «Возвращение к горизонту»
 Какая у вас улыбка (СССР, 1974) — по одноименной повести
 Погода на август (СССР, 1983) — по повести «Лето текущего года».

Примечания

Ссылки
 Владимир Краковский: «Самое важное — это чтоб в мире было как можно больше интересных людей»

Члены Союза писателей СССР
Члены Союза российских писателей
Русские писатели по алфавиту